Lucchini ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Maria Lucchini (1690–1730), italienischer Librettist
 Arrigo Lucchini (1916–1984), italienischer Schauspieler
 Cesare Lucchini (* 1941), Schweizer Maler
 Emilio Lucchini (1904–1975), Schweizer Offizier
 Florian Lucchini (* 1981), französischer Fußballspieler
 Franco Lucchini (1917–1943), italienischer Pilot
 Giovanni Francesco Lucchini (1755–1826), italienischer Architekt
 Giuseppe Lucchini (1756–1829), Schweizer Baumeister
 Luigi Lucchini (1919–2013), italienischer Unternehmer
 Pasquale Lucchini (1798–1892), Schweizer Ingenieur und Politiker
 Stefano Lucchini (* 1980), italienischer Fußballspieler

Lucchini bezeichnet:
 Lucchini Engineering, italienischer Sportwagenhersteller
 Lucchini S.p.A., italienischer Stahlhersteller mit Sitz in Brescia, Tochterunternehmen der russischen Severstal